Кабрито има више значења:

 Кабрито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Кабрито (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику